Анато́лий Казако́в: Казаков, Анатолий Акимович (род. 1942) — советский легкоатлет.
 Казаков, Анатолий Александрович (1914—1998) — работник химического производства, Герой Социалистического труда.
 Казаков, Анатолий Семёнович (1923—1986) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Казаков, Анатолий Фёдорович (1937—2009) — советский футболист.